

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Herndon – città della Contea di Rawlins, Kansas
Herndon – borough della Contea di Northumberland, Pennsylvania
Herndon – città della Contea di Fairfax, Virginia

Televisione 
Herndon – film per la televisione statunitense del 1983